Āyāt steht für:
 einen Vers einer Sure des Korans, siehe Āya

Ayat ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ayat (1875–1935), französischer Fechter
 Félix Ayat (1882–1972), französischer Fechter
 Medjoub Lakehal Ayat (1936–2006), algerischer Politiker, Chef des Nachrichtendienstes (1981–1988)